Michael Anderson sr. (1920–2018) – brytyjski reżyser
 Michael Anderson Jr. (ur. 1943) – brytyjski aktor, syn Michaela sr.
 Michael P. Anderson (1959–2003) – amerykański astronauta
 Michael Anderson Pereira da Silva (ur. 1983) – brazylijski piłkarz
 Michael Anderson (curler)
 Michael J. Anderson